Kirchgeld bezeichnet

 verschiedene regionale oder historische Ausprägungen der Kirchensteuer
 das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe
 das örtliche Kirchgeld, siehe Kirchensteuer (Deutschland) #Kirchgeld

Siehe auch:
 Annexsteuer – eine Steuer, die an die Lohn- und Einkommensteuer anknüpft